Черепове́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Череповецкая улица — улица в Волгограде.
 Череповецкая улица — улица в Вологде.
 Череповецкая улица — улица в Кемерове.
 Череповецкая улица — улица в Кириллове.
 Череповецкая улица — улица в Липецке (Дачный).
 Череповецкая улица — улица в Мирном.
 Череповецкая улица — улица в Москве.
 Череповецкая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Череповецкая улица — улица в Новокузнецке.
 Череповецкая улица — улица в Перми.
 Череповецкая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Череповецкая улица — улица в Рыбинске.
 Череповецкая улица — улица в Соколе.
 Череповецкая улица — улица в Сочи (Якорная Щель).
 Череповецкая улица — улица в Уфе.
 Череповецкий проезд — проезд в Уфе.

Украина 
 Череповецкая улица — улица в Днепре.
 Череповецкая улица — улица в Донецке.
 Череповецкая улица — улица в Запорожье.
 Череповецкая улица — улица в Черновцах.